Nemzeti könyvtár, egy ország központi, az adott nemzetre vonatkozó (könyv)anyagainak gyűjteménye ill. intézménye
 Országos Széchényi Könyvtár
 Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

További nemzeti könyvtárak
A Cseh Köztársaság Nemzeti Könyvtára
Francia Nemzeti Könyvtár
Juan Ramón Molina Nemzeti Könyvtár, Honduras nemzeti könyvtára
Kanadai Nemzeti Könyvtár
Kínai Nemzeti Könyvtár
Lettország Nemzeti Könyvtára
Nemzeti Könyvtár, Albánia nemzeti könyvtára
Nemzeti Könyvtár, Lengyelország nemzeti könyvtára
Német Nemzeti Könyvtár
Román Nemzeti Könyvtár
Spanyol Nemzeti Könyvtár
Svéd Nemzeti Könyvtár